Il singolare del Stockholm Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivo Karlović era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

David Nalbandian ha battuto in finale 6–2, 5–7, 6–3 Robin Söderling.

Teste di serie 

  David Nalbandian (campione)
  Mario Ančić (quarti, ritiro per bronchite)
  Jarkko Nieminen (semifinali)
  Robin Söderling (finale)

 Rainer Schüttler (quarti)
 José Acasuso (secondo turno)
 Albert Montañés (quarti)
 Marcel Granollers (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Stockholm Open 2008
ATP Tour 2008